

Lokalizacje

Niemcy 
 Plathe – wyspa
 Plathe – dzielnica Kalbe (Milde)

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Płoty

Osoby 
 Walther Plathe – niemiecki aktor

Zobacz też 
 Plate